Plaats in Indonesië
 Pranti (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pranti (Menganti), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Pranti (Sedati), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Pranti (Kandanghaur), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java